Двадесет седмо фудбалско првенство у Мађарској је одиграно у сезони 1929/30.

Преглед 
Играло је укупно дванаест клубова, ФК Ујпешт је освојио првенство, што му је била прва титула. МТК је наступао под именом ФК Хунгарија. ФК Барања је била из Печуја а Башћа из Сегедина.

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извор 
 Mező Ferenc: Futball adattár.

Извори

Спољашње везе 
 IFFHS веза

1929/30.
Фудбал у 1929.
Фудбал у 1930.